6-й мемориал Асталоша проходил в июле 1963 г. в Мишкольце.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Как и в предыдущем мемориале, организаторам удалось собрать очень сильный состав. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Чехословакии, ГДР, Румынии, Польши, Австрии и Италии.

Триумфатором соревнования стал экс-чемпион мира М. Н. Таль, опередивший ближайшего преследователя, еще одного советского гроссмейстера Д. И. Бронштейна на 2 очка.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1963 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1963 году
Июль 1963 года